Pawlo steht für:

Paul, männlicher Vorname
Toivo Pawlo (1917–1979), schwedischer Schauspieler